Deiman bzw. Deimann ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Deimann,  in Deutschland wirkender Songwriter und Musikproduzent
 Johann Diederich Deimann (1731–1783), holländischer evangelischer Geistlicher und Prediger
 Johann Volrad Deimann (1682–1739), Prokurator in Friedeburg
 Johan Rudolph Deiman (auch: Johann Rudolf Deimann; 1743–1808), deutsch-niederländischer Mediziner und Chemiker
 Wilhelm Deimann (1889–1969), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Deymann